Delegatura Ambasady RP w Czelabińsku, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) – polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały: Obwód czelabiński i Obwód swierdłowski.

Delegaci 
 1942 – Henryk Słowikowski, attaché ambasady, delegat
 1942 – Artur Szewczyk, delegat

Siedziba 
Mieściła się w hotelu „Jużnyj Ural” (Гостиница Южный Урал) z 1936 przy ul. Spartaka 52 (ул. Спартака), od 1960 prospekt Lenina (просп. Ленина); dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego "Solaris" w 2013 na budynku umieszczono okolicznościową tablicę. Następnie delegaturę przeniesiono na ul. Cwillinga 4 (ул. Цвиллинга), obecnie nie istnieje.

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Czelabińsk
Czelabińsk
Stosunki polsko-rosyjskie